Келльнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Келльнер, Дьюла (1871—1940) — венгерский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1896 года в марафоне.
 Келльнер, Лоренц (1811—1892) — немецкий педагог, доктор наук.
 Келльнер, Пауль (1890—1972) — немецкий пловец, призёр Олимпийских игр.
 См. также 
 Келлнер